Рубон — многозначный термин:

 Рубон — одно из древних названий реки Западная Двина.
«Рубон» (Rubon. Pismo poświęcone pożytecznej rozrywce) — литературный и публицистический альманах, первое периодическое издание в Инфлянтии, которое издавал просветитель Казимир Буйницкий в 1843-1849 годах на польском языке.
 «Рубон» — белорусский баскетбольный клуб, получивший своё название в честь древнего названия Западной Двины.

Примечания